VM i skak 1999 (FIDE) var en knockoutturnering, som sluttede med en finale mellem Alexander Khalifman fra Rusland, og Vladimir Akopian fra Armenien. Alexander Khalifman blev FIDE-verdensmester i skak ved at vinde finalen 3½ – 2½.

Tilføjelsen (FIDE) i navnet henviser til, at der var to verdensmester-titler på dette tidspunkt, idet Garri Kasparov fra Rusland havde titlen "klassisk" verdensmester. Dette var det andet VM under det nye knockoutformat, hvor man startede med 128 spillere og spillede minimatcher på to partier i de første runder og endte med en finale over seks partier. Pga. det korte matchformat brugte man hurtigskak og lynskak som tiebreak ved uafgjort. I modsætning til det første knockout-VM var ingen spillere seedet længere end til 2. runde, og den regerende verdensmester, Anatolij Karpov fra Rusland, meldte derfor fra i protest. 

Turneringen blev afviklet i Las Vegas, USA, mellem 31. juli og 28. august 1999.

Baggrund

Knockoutturneringstabel 
Khalifman og Akopians vej til 1/8 finalerne gik således:

Eksterne henvisninger 
 Weeks, Mark: World Chess Championship 1999 FIDE Knockout Matches, artikel på Mark-Weeks.com

VM-matcher i skak
Sport i 1999